Кищенко — селище в Україні, підпорядковане Шахтарській міськраді Донецької області.
 Артемій (Кищенко) — єпископ Білоруського екзархата Російської православної церкви, архієпископ Гродненський та Волковиський.